Півні́чна війна́ — спільна назва декількох воєн у всесвітній історії:

 Московсько-шведська війна (1554—1557)
 Лівонська війна (1558—1583)
 Північна семирічна війна (1563—1570)
 Московсько-польська війна (1654—1667)
 Північна війна (1655—1660) — так звана «Друга північна війна»
 Московсько-шведська війна (1656—1658)
 Скандинавська війна (1675—1679)
 Велика Північна війна (1700—1721)
 Війна за флагшток (1845—1846)
 Північна війна (1937)

Війни Росії